Рубен Осипович Авакян (, 13 августа 1943, село Манц Карин, Армянская ССР) — советский и армянский государственный и военный деятель, правовед.

Биография 
 Окончил с отличием Камышинское военное командно-техническое училище.
 Высшие годичные курсы Московской военной академии им. Дзержинского.
 Ташкентский электротехнической институт связи.
 1981 — в Москве защитил диссертацию, получив степень кандидата технических наук.
 С отличием окончив Академию МВД и защитив в 1991 году в Москве докторскую диссертацию, получил степень доктора юридических наук.
 1965—1972 — был командирован на службу в Байконур, имевший важное всесоюзное военно-стратегическое значение.
 1973—2000 — служил в правоохранительных органах.
 1993—1995 — служил в системе министерства обороны Армении, а затем в Министерстве национальной безопасности — Управление по договорно-правовым вопросам.
 1997 — является проректором Ереванского филиала Московского нового юридического института. Преподает «Трудовое право», «Международное право», «Криминологию», «Оперативно-следственную деятельность» и другие предметы.
 Август 2000 — был избран председателем правления партии «Объединенные армяне».
 2002 — создал и руководит Ереванским университетом «Манц».
 23 ноября 2002 — на первом съезде партии «Объединенные армяне» был выдвинут кандидатом в президенты Республики Армении.
 2003 — кандидат в президенты Армении.
 За особые заслуги перед отечеством 19 февраля 2000 года награждён именным боевым оружием. С должности начальника Управления по договорно-правовым вопросам был демобилизован в звании полковника Министерства национальной безопасности Армении.
 Является автором более 100 научных и научно-популярных работ, в частности, «Наркомания и методы борьбы с нею», «Программированное обучение по основам трудового и хозяйственного законодательства», «Памятники Армянского права», двухтомника «Сокровищница армянской правовой мысли», «Правовая мысль Григора Зограба и Григора Чубаряна»,«Истоки армянской правовой мысли-2008г».

Ссылки 
 Кандидаты в президенты Армении 

Общественные деятели Армении
Выпускники Ташкентского электротехнического института связи
Кандидаты в президенты Армении
Юристы Армении
Правоведы Армении